Wyzner ist der Familienname folgender Personen:

 Eugeniusz Wyzner (* 1931), polnischer Diplomat 
 Franz Wyzner (* 1931),  österreichischer Schauspieler und Sänger